"Skin o' Me Teeth" é o terceiro single do álbum Countdown to Extinction da banda estadunidense de heavy metal Megadeth, de 1992. Na música, Dave Mustaine fala sobre suicídio e a falha em consegui-lo.

É uma das músicas com andamento mais rápido do álbum. O título é uma referência à peça teatral The Skin of Our Teeth, do dramaturgo estadunidense Thornton Wilder.

Canções gravadas por Megadeth
Singles de 1993